Феона — имя собственное.
 Феона Александрийский (ум. 300) — епископ и Папа Александрийский.
 Феопемпт и Феона Никомидийские (ум. 303) — христианские мученики, убитые язычниками в начале IV века.
 Феона, Алексей Николаевич (1879—1949) — выдающийся деятель советской оперетты, актер и режиссёр.